Instituto Biológico
 Instituto de Biologia da Unicamp
 Iberia Linhas Aéreas de Espanha
 Intelligence Bureau (Índia)
 Saturno IB

Desambiguações de siglas